Семейство криптографических хеш-функций:
 RIPEMD-128
 RIPEMD-160
 RIPEMD-256
 RIPEMD-320

См. также 
 SHA